Die Diamond Nine / Dynamic Austria Open 2012 waren das 119. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 31. Mai bis 2. Juni 2012 in St. Johann im Pongau in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Grieche Nikos Ekonomopoulos, der im Finale gegen den Polen Wojciech Szewczyk mit 9:4 gewann.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Austria Open 2012 auf der Website der Euro-Tour
 Austria Open 2012 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

119
Poolbillardveranstaltung 2012
Billardturnier in St. Johann im Pongau